Rolf João Max Colin (Joinville, 7 de maio de 1910 — Joinville, 29 de maio de 1964) foi um político brasileiro.

Foi prefeito municipal de Joinville entre 1951 e 1956.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Prefeitos de Joinville
Naturais de Joinville